Gibbs (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Biografies:
 Armstrong Gibbs (Chelmsford, Essex, 1889 - 1960), compositor i professor de música
 Josiah Willard Gibbs (1839 -1903), físic, químic, professor i matemàtic nord-americà 
 Kieran Ricardo Gibbs (1989), futbolista anglès 
 Miscel·lània:
 Efecte de Gibbs-Donnan, distribució desigual entre els ions que poden travessar una membrana cel·lular i els que no són capaços de fer-ho
 Energia de Gibbs o energia lliure de Gibbs, funció d'estat extensiva, que dona la condició d'equilibri i d'espontaneïtat per una reacció química
 Equació de Gibbs-Duhem, equació termodinàmica que relaciona entre si els potencials químics d'un sistema de diversos components 
 Fenomen de Gibbs
 Regla de les fases de Gibbs, descriu el nombre de graus de llibertat (F) en un sistema termodinàmic tancat en equilibri